Stigmatoechidae är en familj av mossdjur. Stigmatoechidae ingår i ordningen Cyclostomatida, klassen Stenolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Stigmatoechidae finns 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Stigmatoechidae